El Águila bezeichnet:
 El Águila (Kolumbien), Gemeinde in Kolumbien
 El Águila (Chiapas), Ort in Mexiko
 El Águila (México), Ort in Mexiko
 El Águila (Veracruz), Ort in Mexiko